Harbor Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Harbor Island (Martin County, Florida)
 Harbor Island (Miami-Dade County, Florida)
 Harbor Island (Idaho)
 Harbor Island (Orange County, Kalifornien)
 Harbor Island (San Diego County, Kalifornien)
 Harbor Island (Hancock County, Maine)
 Harbor Island (Knox County, Maine)
 Harbor Island (Sagadahoc County, Maine)
 Harbor Island (Chippewa County, Michigan)
 Harbor Island (Ottawa County, Michigan)
 Harbor Island (Minnesota)
 Harbor Island (New Hampshire)
 Harbor Island (New Jersey)
 Harbor Island (New York)
 Harbor Island (Carteret County, North Carolina)
 Harbor Island (New Hanover County, North Carolina)
 Harbor Island (South Carolina)
 Harbor Island (Jefferson County, Texas)
 Harbor Island (Nueces County, Texas)
 Harbor Island (Washington)

Siehe auch:
 Harbour Island